Сильверберг или Силверберг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сильверберг, Пинкус (1904—1964) — американский боксёр-профессионал.
 Силверберг, Роберт (род. 1935) — американский писатель, наиболее известный своими научно-фантастическими произведениями.
 Сильверберг, Якоб (род. 1990) — профессиональный шведский хоккеист, нападающий.